Vevey (district), een district in het Zwitserse kanton Vaud
 Vevey (stad), de hoofdplaats van het Zwitserse district
 Vevey-Sports, een voetbalclub uit deze plaats
 Vevey Technologies, opvolger van AMCV
 Vevey Nina, een elektrisch treinstel